Sow est un nom propre.

Patronyme

Politique 

Abdou Aziz Sow, un homme politique sénégalais.
Abdoulaye Sékou Sow, un homme politique malien.
Abdourahmane Sow, un homme politique sénégalais.
Abdoulaye Sékou Sow, ancien Premier Ministre malien.
Abou Sow, un homme politique malien.
Aliou Dembo Sow, un homme politique sénégalais.
Aliou Sow, un homme politique sénégalais.
Amadou Sow (16/07/1956) Militaire guinéen
Ami Sow, une peintre mauritanienne.
Amsatou Sow Sidibé, femme politique sénégalaise.
Banata Tchale Sow, économiste et femme politique tchadienne.
Daouda Sow, un homme politique sénégalais.
Diary Sow, étudiante et autrice sénégalaise.
Mamadou Sow (1956-), un militaire sénégalais.
Mariama Sow (1998-), une karatéka sénégalaise.
Pape Mody Sow, un homme politique sénégalais.
Sadio Lamine Sow, un homme politique malien.
Salamatou Sow (1963-), une linguiste et anthropologue nigérienne.
 Sanoussy Bantama Sow, un homme politique guinéen
Yaya Sow, un homme politique guinéen.

Sportifs 

Aïssé Sow, une athlète française.
Aminata Sow, une handballeuse française.
Assietou Sow, une escrimeuse sénégalaise.
 Coumba Sow, une footballeuse suisse. 
Daouda Sow, un boxeur français.
 Djibril Sow, un footballeur suisse. 
Mbayang Sow, une footballeuse sénégalaise.
Moussa Sow, un footballeur français d'origine sénégalaise.
Oumou Sow, sprinteuse guinéenne
Pape Sow, un joueur de basket-ball sénégalais.
Sadio Sow, footballeur sénégalais.
Saïdou Sow, footballeur guinéen.
Samba Sow, footballeur malien.

Littérature 
 Aminata Sow Fall, une femme de lettres sénégalaise.
 Fatou Ndiaye Sow, une femme de lettres sénégalaise.
 Seydi Sow, un écrivain sénégalaise.

Autres 
 Aminatou Sow, une podcasteuse d’origine guinéenne ;
 Binta Laly Sow (1945-), une chanteuse guinéenne ;
 Collé Ardo Sow, une styliste sénégalaise ;
 Lionel Sow, chef de chœur français ;
 Ousmane Sow, un sculpteur sénégalais ;
 Thierno Faty Sow, un cinéaste sénégalais ;
 Coumba Dieng Sow, coordinatrice de la FAO.

Peuples 

La nation Sow (également orthographié "So" ou "Sao")
Laobés (section: l'origine des Sow).